Sant Andreu (wijk), een wijk in de stad Barcelona
 Sant Andreu de Palomar, een buurt in die wijk
 Sant Andreu (metrostation), een metrostation in die wijk
 Station Sant Andreu Arenal, een treinstation in die wijk
 Station Sant Andreu Comtal, een treinstation in die wijk
 UE Sant Andreu, Spaanse voetbalclub in die wijk
 Sant Andreu de la Barca, een plaats in Catalonië
 Sant Andreu de Llavaneres, een plaats in Catalonië